Бомпа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Бомпа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї